Charles Shirreff est un nom pouvant désigner:

 (c. 1750-1829), peintre portraitiste écossais
Charles Shirreff (1768-1847), homme d'affaires de la Province du Canada

Voir aussi

Shirreff, Charles